Inglés puede referirse a:
 Lo perteneciente o relativo a Inglaterra, nación integrada en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
 Los ingleses, las personas naturales de Inglaterra.
 El idioma inglés, lengua germánica occidental que surgió en los reinos anglosajones de Inglaterra. 

Además, puede hacer referencia a:
 El inglés, obra dramática-musical de Argentina de 1974.

Enlaces externos